Dinostrat (en llatí Deinostratus, en grec antic Δεινόστρατος, Dinóstratos) fou un geòmetra grec que segons Procle era germà de Menecme, i contemporani i seguidor de Plató.

Procle diu que els dos germans van perfeccionar la geometria (τελεωτέραν). Pappos d'Alexandria menciona la corba que s'anomena quadratrix de Dinostrat, extreta de la trisectriu d'Hípies d'Elis, per resoldre el problema de la quadratura del cercle, que després van usar Nicomedes i altres. Aquesta corba es realitzava mitjançant la intersecció d'un radi que girava d'un cercle amb una línia perpendicular moguda a la primera posició del radi, els dos moguts uniformement fins que l'extrem de la perpendicular moguda baixava des de la circumferència al centra mentre el radi giratori descrivia un angle recte.

Referències 

Matemàtics de l'antiga Grècia
Morts a Grècia